Saint-Estèphe, Dordogne
 Saint-Estèphe, Gironde